De Faeröerse voetbalclub GÍ Gøta speelde sinds 1994 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt GÍ Gøta

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="70%"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Trelleborgs FF
|2-4||0-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Raith Rovers FC
|2-6|| 0-4 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|FC Jazz Pori
|1-4|| 1-3 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1997/98
|Champions League
|1Q
|
|Rangers FC
|0-11||0-5 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1998/99
|Europacup II
|Q
|
|MTK Hungária FC
|1-10||1-3 (T)|| 0-7 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1999
|Intertoto Cup
|1R
|
|NK Jedinstvo Bihac
|1-3|| 0-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|IFK Norrköping
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Obilić Belgrado
|1-5|| 0-4 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|Hajduk Split
|0-11||0-3 (U)||0-8 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2003
|Intertoto Cup
|1R
|
|Dacia Chisinau
|1-5|| 1-4 (U)||0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|FK Ventspils
|1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 1.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Faeröer
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

GÍ Gøta
GÍ Gøta